Jean Dupont (1737-1819), comte, sénateur et Pair de France ;
 Jean Dupont (1934-), dessinateur et peintre belge ;
 Jean Dupont (1938-), coureur cycliste français.